Ю́рий Влади́мирович Петро́в:
 Петров, Юрий Владимирович (1926—2009) — деятель органов государственной безопасности, заместитель председателя КГБ Украинской ССР, депутат Верховного Совета УССР 10-го созыва..
 Петров, Юрий Владимирович (1930—2013) — советский хоровой дирижёр.
 Петров, Юрий Владимирович (1939—2011) — советский и российский философ, профессор Томского университета, почётный работник высшего профессионального образования РФ.
 Петров, Юрий Владимирович (1939—2013) — первый секретарь Свердловского обкома КПСС (1985—1988), руководитель Администрации Президента РФ (1991—1993).
 Петров, Юрий Владимирович (1949—2016) — советский хоккеист.
 Петров, Юрий Владимирович (род. 1987) — российский хоккеист.